Het Kapitaal, hoofdwerk van Karl Marx
 Das Kapital (TMG), financiële website Telegraaf Media Groep